Materlik ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Materlik (* 1945), deutscher Physiker und Wissenschaftsmanager
 Hubert Materlik (1895–1944), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und KPD-Politiker